Бу́чацький, рідше Буча́цький — українське прізвище.

Відомі люди 
 Бучацька Олена Анатоліївна — власна кореспондентка телеканалу «5 канал».
 Ядвіга з Бучацьких Шлемкевич — мати Миколи Шлемкевича
 Бучацький Володимир — магістр, автор праці «Лемківщина»
 Бучацький Володимир Хрисантович (1844—1912) — український актор, письменник
 Бучацький Гриць Данилович — хорунжий 3-го кінного полку 3-ї Залізної дивізії Армії УНР
 Буча́цький Леонід Петрович — український учений у галузі вірусології, генетики та біотехнології
 Бучацький Лонгин Хрисантович — один з перших і заслужених засновників театру «Руська бесіда»
 Бучацький Микола — сотник УГА, помер від тифу біля Вінниці, де похований
 Бучацький Мирон Володимирович (* 1939) — український лікар, громадський діяч та винахідник
 о. Бучацький Олександр Омелянович — український священник (УГКЦ), пластун
 Бучацький Омелян Олександрович — український, австралійський спортовець, письменник

Див. також 
 Бучач
 Бучацькі

Примітки 

Українські прізвища